Die Abkürzung NGT steht für:

 Natural Gas Technology, für Automodelle mit Erdgasantrieb, siehe Erdgas
 Nederlandse Gebarentaal, Niederländische Gebärdensprache
 Neue Gentechnik, Gentechnik mit neueren Methoden, etwa der Genschere
 Next Generation Train, deutsches Eisenbahn-Forschungsprojekt
 Niederflurgelenktriebwagen, siehe Niederflurtechnik
 NGT 204 F, ein Schweizer Duo-Bus-Typ

NGT